Pietriș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pietriș (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Pietriș (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Pietriș (Olt), Dorf im Kreis Olt